Naselje u BiH
 Pisari, naselje u sastavu općine Bosanski Šamac

Naselje u Sloveniji
 Pisari (Koper, Slovenija), naselje sastavu u Općine Koper